Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2002 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 14 do 20 stycznia 2002 w hali Malley Ice Rink w Lozannie.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Aleksiej Jagudin, zaś wśród solistek jego rodaczka Marija Butyrska. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Tatjana Tot´mianina i Maksim Marinin, zaś w parach tanecznych reprezentanci Francji Marina Anisina i Gwendal Peizerat.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2001 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1988 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Pierwszym tańcem obowiązkowym był Ravensburger Waltz, zaś drugim Blues.

Przypisy

Bibliografia 
 

2002
2002 w sportach zimowych
Sport w Lozannie
2002 w Szwajcarii